Кабо Сан Лукас има више значења:

 Кабо Сан Лукас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Кабо Сан Лукас, Иелера (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику